Die Fluoranisole bilden in der Chemie eine Stoffgruppe, die sich sowohl vom Anisol als auch vom Fluorbenzol ableitet. Die Struktur besteht aus einem Benzolring mit angefügter Methoxygruppe (–OCH3) und Fluor (–F) als Substituenten. Durch deren unterschiedliche Anordnung (ortho, meta oder para) ergeben sich drei Konstitutionsisomere mit der Summenformel C7H7FO.

Darstellung 
Fluoranisole können aus den Fluorphenolen durch Veretherung mit Dimethylsulfat dargestellt werden.

Eigenschaften 
Die Einführung des Fluoratoms ändert die Schmelz- und Siedepunkte im Vergleich zum Anisol (−37 °C bzw. 154 °C) nur wenig.

Einzelnachweise 

Nach Substitutionsmuster unterscheidbare Stoffgruppe
 Fluoranisole
 Fluoranisole